Kleemunjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kleemunjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (21,6 ha)
Kleemunjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (8,91 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn